La vita agra – romanzo di Luciano Bianciardi pubblicato nel 1962.
La vita agra – film del 1964 diretto da Carlo Lizzani, ispirato all'omonimo libro.
La vita agra – album di unòrsominòre. del 2011.